Miejscowości w USA:
 Catlin – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Catlin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
Gminy w USA:
 Catlin (ang. Catlin Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Catlin (ang. Catlin Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Catlin (ang. Catlin Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung